

Новий — селище, Воткінський район, Удмуртія
 Новий — селище, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Новий — село, Єрмекеєвський район, Башкортостан
 Новий — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Новий — селище, Калманський район, Алтайський край
 Новий — селище, Канаський район, Чувашія
 Новий — селище, Комишловський район, Свердловська область
 Новий — селище, Красногорський міський округ, Московська область
 Новий — селище, Кувандицький міський округ, Оренбурзька область
 Новий — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Новий — селище, Медведевський район, Марій Ел
 Новий — селище, Мурашинський район, Кіровська область
 Новий — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Новий — селище, Первомайський район, Алтайський край
 Новий — селище, Первомайський район, Томська область
 Новий — селище, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область
 Новий — селище, Таштагольський район, Кемеровська область

Новий — селище, Алчевський район, Луганська область

Див. також 
 Нове
 Новий канал

Посилання